Thebe (griechisch ) ist:

in der griechischen Mythologie:
 Thebe (Tochter des Prometheus), Namensgeberin für Theben in Böotien 
 Thebe (Tochter des Asopos), Geliebte des Zeus, Namensgeberin für Theben in Böotien
 Thebe (Tochter des Adramys), Gattin des Herakles, Namensgeberin des hypoplakischen Theben in Kilikien
 Thebe (Tochter des Kilix), Gattin des Korybas, eines Sohnes der Kybele und des Iasion
 Thebe (Tochter des Zeus), Gemahlin des Ogygos

Außerdem:
 Thebe (Tochter des Iason von Pherai) (4. Jahrhundert v. Chr.), Gattin des Alexander von Pherai
 Thebe (Mond), ein Mond des Jupiter
 Thebe (Mysien), eine antike Stadt in Mysien, nordöstlich von Adramyttion in der Ebene von Thebe
 Unterteilung einer botswanischen Währungseinheit, siehe Botswanischer Pula
 Thèbe, Gemeinde in Frankreich
 Baboloki Thebe (* 1997), botswanischer Leichtathlet